Kreuzbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Kreuzbach (Angerbach), rechter Zufluss des Angerbachs (zur Isar bei Riegerau, Gemeinde Marzling) bei Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Kreuzbach (Dorfbach), linker Zufluss des Dorfbachs (zum Nußbach) vor Nußbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Kreuzbach oder Bautenbach, rechter Zufluss der Eger nach Möttingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Kreuzbach (Erlenbach), linker Zufluss des Erlenbachs in Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kreuzbach (Eschach), rechter Zufluss der Eschach (zur Aitrach) in Kreuzthal, Gemeinde Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kreuzbach (Geisenrieder Bach), rechter Zufluss des Geisenrieder Bachs (zur Vils) nahe dem Wirtshaus Vilstalsäge, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kreuzbach (Gremmelsbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Gremmelsbachs (zur Gutach) bis zum Zinken Obertal, Stadtteil Gremmelsbach, Stadt Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kreuzbach (Hirschbach), linker Zufluss des Hirschbachs (zum Kressbach) bei Rattstadt, Stadtteil Rindelbach, Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kreuzbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst durch die Teufelsklinge vor der Weidenhäuser Mühle, Stadtteil Tiefenbach, Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kreuzbach (Kalte Moldau), rechter Zufluss der Kalten Moldau bei Haidmühle, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kreuzbach (Kleine Kyll), rechter Zufluss der Kleinen Kyll nach Neroth, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Kreuzbach (Kreuzbach), kurzer linker Zufluss vom Spielbrunnen des Kreuzbach (Strudelbach) zwischen Iptingen, Gemeinde Wiernsheim, Enzkreis und der Sorgenmühle von Eberdingen, Landkreis Ludwigsburg, beide Baden-Württemberg
 Kreuzbach (Krumbach), rechter Zufluss des Krumbachs (zur Feistritz, zur Drau) auf der Grenze der Marktgemeinden Wies und  Eibiswald, beide im Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Kreuzbach (Kyll) oder Horschelter Graben, rechter Zufluss der Kyll nach Fließem, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Kreuzbach (Mitternacher Ohe), linker Zufluss der Mitternacher Ohe bei Almosenreuth, Markt Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kreuzbach (Rednitz) oder Asbach, linker Zufluss der Rednitz bei Oberasbach, Landkreis Fürth, Bayern
 Kreuzbach (Regnitz), rechter Zufluss der Regnitz nach Baiersdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Kreuzbach (Rhein), linker Zufluss des Rheins bei Bingen am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Kreuzbach (Rinnebach), rechter Zufluss des Rinnebachs (zur Rur) bei Kleinhau, Gemeinde Hürtgenwald, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Kreuzbach (Saußbach), linker Zufluss des zuvor Rosenaubach genannten Saußbachs vor der Reichermühle von Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kreuzbach (Schönbach), rechter Zufluss des Schönbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf der Rubach, zur Subersach), zwischen Hirschgrund, Gemeinde Balderschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern und der Grenze zu Vorarlberg
 Kreuzbach (Seelbach), linker Zufluss des Seelbachs (zum Hallerbach, zum Pfaffenbach) vor Oberelsaff, Gemeinde Neustadt (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Kreuzbach (Stepenitz), rechter Zufluss der Stepenitz nahe Putlitz, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Kreuzbach (Strudelbach), linker Zufluss des Strudelbachs in Enzweihingen, Stadt Vaihingen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Kreuzbach (Talbach), linker Zufluss des hier noch Köhlerbach oder Schlierbach genannten Talbachs (zur Fils) entlang der Kreisgrenze zwischen Schlierbach, Landkreis Göppingen und Notzingen, Landkreis Esslingen, beide Baden-Württemberg
 Kreuzbach (Übelbach), linker Zufluss des Übelbachs in Übelbach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kreuzbach (Werse), rechter Zufluss der Werse gegenüber der Pleistermühle, kreisfreies Münster, Nordrhein-Westfalen

 Unterer Kreuzbach, linker Zufluss der Itz bei Medlitz, Markt Rattelsdorf, Landkreis Bamberg, Bayern

Orte:
 Kreuzbach (Blaibach), Ortsteil der Gemeinde Blaibach, Landkreis Cham, Bayern
 Kreuzbach (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Kreuzbach (Münster), Teil des Münsteraner Stadtteils Handorf in Westfalen, siehe Münster-Ost

 Kreuzbach (Gemeinde Miesenbach), Rotte in der Gemeinde Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kreutzbach
 Kreuzenbach, rechter Zufluss der Drau bei Neu-Feffernitz, Gemeinde Paternion, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Kreuzgraben